Всеукраинский съезд работниц и крестьянок 1920 года () — первый всеукраинский съезд женщин-работниц. Проходил с 3 по 8 ноября в городе Харьков.

Ход работы и решения съезда 
На съезд в Харьков — столицу Украинской ССР прибыло 1105 делегаток, среди которых 707 работниц, 366 крестьянок и 32 представительницы интеллигенции. По партийной принадлежности из состава делегатов было 454 коммунистки и 436 им сочувствующих, 211 беспартийных, а также 4 члена других партий.

Во время открытия съезда всем были розданы тексты речи Владимира Ильича Ленина от 19 ноября 1918 года с I Всероссийского съезда работниц и крестьянок и резолюции этого съезда. Делегатки рассмотрели вопросы:

 Октябрьская революция и будущая мировая революция;
 участие работниц и крестьянок в советском и партийном строительстве;
 роль крестьянок в организации и деятельности комитетов бедноты;
 помощь работниц и крестьянок Красной армии;
 продовольственная политика и роль работниц и крестьянок в общественном и детском питании;
 участие работниц и крестьянок в кооперативном строительстве;
 охрана народного здоровья;
 охрана материнства и детства;
 социальное воспитание и борьба с неграмотностью;
 рабоче-крестьянская инспекция;
 охрана труда;
 социальное обеспечение трудящихся.

С докладами на съезде выступили Николай Скрипник, Дмитрий Мануильский, деятели движения — Конкордия Самойлова, Клавдия Николаева и Варвара Мойрова.

Единогласно принятые съездом резолюции призвали тружениц к участию в советском и хозяйственном строительстве, к вступлению в члены коммунистической партии, укреплению союза работниц и крестьянок.

Работе первого всеукраинского съезда женщин-работниц был посвящён первый номер журнала «Коммунарка».

См. также 
 Права женщин в украинском обществе

Примечания

Литература 
 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919—1920). К., 1957
 Тимченко Ж. П. Трудящі жінки в боротьбі за владу Рад на Україні (1917—1920 рр.). К., 1966
 Тимченко Ж. П. І Всеукраїнський з'їзд робітниць і селянок // Український історичний журнал. — 1980. — № 11. — С. 146—148.
 Історія Української РСР, т. 5. К., 1977.

Женские организации
Ноябрь 1920 года
История Харькова
1920 год на Украине